Sainte-Agnès puede referirse a: 

 Sainte-Agnès, comuna francesa situada en Alpes Marítimos.
 Sainte-Agnès, comuna francesa situada en Isère.
 Sainte-Agnès, comuna francesa situada en Jura.